Fridmann est un patronyme germanique porté par plusieurs personnalités :

 Dave Fridmann, musicien et producteur de musique américain ;
 Georges Fridmann, peintre fictif, personnage principal du roman Le Rat d'Amérique ;

Voir aussi 
 Nom de famille germanique